Denefleh ist der Familienname folgender Personen: 

 Céline Denefleh (* 1992), deutsches Model und Sängerin
 Pasquale Denefleh (* 1989), deutscher Rapper